La competició de rifle militar, 3 posicions va ser una de les divuit proves de programa de Tir dels Jocs Olímpics d'Estocolm de 1912. Es disputà l'1 de juliol de 1912 i hi van prendre part 91 tiradors procedents de 12 nacions.

La diana es troba a 300 metres. La competició es disputa en dues fases. En la primera cada tirador dispara quatre trets agenollat, quatre de bocaterrosa i 2 dret, amb un temps màxim de 3 minuts. La segona fase consta de cinc tret agenollat i 5 de bocaterrosa, amb un temps màxim de 3 minuts.

Medallistes

Resultats

Referències

Fonts 
 
 

Tir als Jocs Olímpics d'estiu de 1912